Pessoas
Pierre Bayle
François Bayle
François Bayle (compositor)

Lugares
Carla-Bayle

Outros
11946 Bayle — asteroide